

Geografia

Italia
 Ganna – frazione di Valganna in provincia di Varese

Ungheria
 Ganna – città della provincia di Veszprém

Persone 
 Filippo Ganna (1996), ciclista su pista e su strada italiano
 Luigi Ganna (1883-1957), ciclista italiano, primo vincitore del Giro d'Italia

Altro 
 Ganna – squadra ciclistica